Le tournoi de Wembley est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1968 se dispute à Londres du 5 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Wembley

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Wembley
Tennis en Angleterre en 1968
Tennis en mai 1968